Le terme gambas (avec un « s » final obligatoire, qui se prononce) peut signifier :

Zoologie 
Terme espagnol dont l'usage commercial peut correspondre à différentes grosses crevettes : 
 gambas, nom vernaculaire donné en espagnol à de grosses crevettes de mer de la famille des Aristeidae (notamment en pêche commerciale à Aristeus antennatus et Aristaeomorpha foliacea)
 gambas, nom vernaculaire donné en français à de grosses crevettes de mer de la famille des Penaeidae (notamment en aquaculture à Penaeus japonicus).
 gambas d'eau douce, nom vernaculaire donné à de grosses crevettes d'eau douce du genre Macrobrachium (famille des Palaemonidae), notamment en aquaculture Macrobrachium rosenbergii.

Informatique 
 Gambas : Langage informatique fondé sur le langage BASIC et comprenant des extensions graphiques (son nom signifie Gambas Almost Means BASic !), développé par le français Benoît Minisini pour le système GNU/Linux.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Élevage de crevettes de mer
 Élevage des crevettes d'eau douce